Ensign (Kansas) - uma cidade dos Estados Unidos
 Ensign Racing Team - uma equipe de Fórmula 1